Космічний симулятор (жанр) — жанр комп'ютерних ігор, похідний від авіасимуляторів, в якому замість літака присутнє космічне судно, а дія відбувається в космосі. 
 Космічний симулятор — тренажер космонавта, який служить для відпрацювання стикування та посадки шатла в ручному режимі. 
Космічний симулятор — програма для обчислювальних експериментів в астрофізиці та космогонії. Наприклад, моделювання процесу акреції в подвійній системі з білого карлика та червоного гіганта, що заповнила порожнину Роша.